Кі́ровська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах країн колишнього СРСР.

Кіровська вулиця — колишня назва вулиці Старицької-Черняхівської в Києві.
 Кіровська вулиця — колишня назва Середівської вулиці в Харкові.

Вулиці, названі на честь людей